Marie Rose – variante del nome femminile Maria Rosa
 Marie Rose – personaggio della serie di videogiochi Dead or Alive
 Marie Rose sauce – altro nome della salsa rosa, condimento britannico